pleograf (gr. pleo + graf) 
 pleograf (technika) – aparat kinematograficzny
 Towarzystwo Udziałowe Pleograf – pierwsza polska wytwórnia filmowa

Zobacz też 
 biopleograf
 Kazimierz Prószyński